Fangkorb steht für:
 eine Hummerfalle
 eine Reuse in Korbform
 Fangkorb (Straßenbahn), eine Sicherheitseinrichtung bei einer Straßenbahn
 Sammelbehälter an einem Rasenmäher